Murgia oder Murguía steht für:
 Murgia, eine Hochebene in Apulien
 Murgia (Zuja) Hauptstadt der Gemeinde Zuia

Familienname:
 Alessandro Murgia (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Bruno Murgia (* 1967), italienischer Politiker
 Gavino Murgia (* 1969), italienischer Jazzsaxofonist und Sänger
 José Alfredo Murguía (* 1969), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Michela Murgia (* 1972), italienische Schriftstellerin
 Nicole Murgia (* 1993), italienische Darstellerin
 Pier Giuseppe Murgia (* 1940), italienischer Autor, Film- und Fernsehregisseur
 Salvador Cleofás Murguía Villalobos (* 1953), mexikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Mixes
 Tiberio Murgia (1929–2010), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Murg
 Murga
 Murdschi'a